Premier League 2015/2016 var den 24:e säsongen av Premier League, Englands högsta division i fotboll för herrar. Säsongens omgångar presenterades den 17 juni 2015, inleddes den 8 augusti 2015 och avslutades den 15 maj 2016. Matchen mellan Manchester United och Bournemouth fick dock skjutas upp till den 17 maj 2016 på grund av ett misstänkt föremål på arenan.

Chelsea kom in i säsongen som regerande mästare. Bournemouth, Watford och Norwich City är nykomlingar för säsongen.

Efter att ha undgått nedflyttning förra säsongen vann Leicester City ligan för första gången i sin 132-åriga historia och blev den 24:e klubben att bli engelska mästare, och den sjätte klubben att vinna Premier League.

Lag 

Totalt deltar 20 lag i ligan, av vilka kommer 17 från säsongen 2014/2015 och tre uppflyttade från Football League Championship. Den 25 april 2015 blev Watford det första laget att säkra avancemang från Football League Championship 2014/2015 efter en 2–0-vinst över Brighton & Hove Albion. På den sista matchdagen för säsongen, säkrade Bournemouth Championship-titeln efter en 3–0-vinst över Charlton Athletic. Klubben blev då för första gången uppflyttade i den högsta divisionen. Norwich City blev det sista laget att säkra avancemang efter att ha vunnit Championships playoff-final mot Middlesbrough med 2–0. Norwich City gick därmed upp direkt till Premier League igen efter att blivit nedflyttade säsongen 2013/2014.

De tre lagen ersätter Burnley, Queens Park Rangers och Hull City, som alla blev nedflyttade till Championship i slutet av föregående säsong.

Arenor

Klubbinformation

Tränarförändringar

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Statistik

Skytteligan

Hat-tricks

Noter
4 Spelaren gjorde 4 mål5 Spelaren gjorde 5 mål

Priser

Månatliga priser

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats

2015 i Storbritannien
2016 i Storbritannien
Fotbollssäsongen 2015/2016
2015/2016